Schöneck kan syfta på:

Geografi

Polen 
 Schöneck in Westpreußen – tidigare namn på en stad i powiat starogardzki i Pommerns vojvodskap, se Skarszewy

Tyskland 

 Schöneck, Sachsen, ort, 
 Schöneck, Hessen, ort och kommun